Het ATP-toernooi van Tokio 1992 (met de officiële naam Japan Open Tennis Championships 1992) werd van 6 tot en met 12 april 1992 gehouden in de Japanse hoofdstad Tokio.
Er werd gespeeld op de outdoor hardcourtbanen van het Ariake Colosseum.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
  Officiële website
 Enkel schema
 Dubbel schema

1992
Tokio